6. Infanterie-Regiment steht für:
 6. Infanterie-Regiment (Reichswehr), Regiment der Reichswehr
 6. Infanterie-Regiment, Verband der französischen Infanterie, siehe 6e régiment d’infanterie